Faradsch ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Faradsch Al-Malik an-Nasir Faradsch ibn Barquq (1386–1412), Sultan der Mamluken in Ägypten
 Baha ad-Din Ahmad Faradsch, kurdischer Politiker
 Muhammad Abd as-Salam Faradsch, ägyptischer Islamist